10 de Abril kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 10 de Abril, Guerrero, Acapulco de Juárez, 
 10 de Abril, Morelos, Zacatepec, 
 10 de Abril, Sonora, Huatabampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar